Lillestrøm SK is een voetbalvereniging uit Lillestrøm in Noorwegen. De traditionele kleuren van de vereniging zijn geel-zwart. De club speelde al 56 seizoenen in de Eliteserien en behoort daarmee tot de cultclubs van Noorwegen.

Geschiedenis
De club werd opgericht op 2 april 1917 als resultaat van een fusie tussen twee plaatselijke clubs. Lillestrøm, vaak aangeduid als LSK, speelt van alle Noorse clubs het langst onafgebroken in de hoogste klasse. Vanaf 1975 speelde men 45 seizoenen achtereenvolgend in de Eliteserien. Daarbij wist de ploeg vijfmaal de Noorse titel te behalen, voor het laatst in 1989. LSK won vijf keer de Noorse beker, voor het laatst in 2017.

Het grootste succes in het Europese voetbal dateert uit 1977. De ploeg debuteerde in de Europacup I en speelde tegen AFC Ajax. Voor de thuiswedstrijd week de club uit naar het Ullevaalstadion in Oslo waar voor meer dan 20.000 toeschouwers, een absoluut clubrecord, Ajax met 2-0 werd verslagen. De return in Amsterdam werd echter met 0-4 door LSK verloren.

In 2019 kwam er na 44 seizoenen een eind aan Eliteserien-voetbal voor de club. Met een veertiende plaats kwam het in de eindronde voor degradatie terecht. In de finale verloor het tegen IK Start op basis van de uitdoelpuntenregel na een spektakelstuk (uit 2-1, thuis 4-3). Na een jaar keerde het terug vanuit de 1. divisjon.

Erelijst 
 Landskampioen
 Winnaar: 1959, 1976, 1977, 1986, 1989
 Beker van Noorwegen
 Winnaar: 1977, 1978, 1981, 1985, 2007, 2017
 Finalist: 1953, 1955, 1958, 1980, 1986, 1992, 2005,
 Royal League
 Finalist: 2006

 Eindklasseringen 

|}

De Noorse divisjons hebben in de loop der jaren diverse namen gekend, zie: Eliteserien#Geschiedenis, 1. divisjon#Naamsveranderingen, 2. Divisjon.

{| class="wikitable" style="line-height: 1.0; text-align: center;"
|-
! Seizoen
! width=5%|№
! width=5%|Clubs !! Divisie !! Duels !! Winst !! Gelijk !! Verlies !! Doelsaldo !! Punten !!  
|-
| 1991 || 5 || 12 || Eliteserien || 22 || 9 || 4 || 9 || 31–37 || 31 || 3.749
|-
| 1992 || 4 || 12 || Eliteserien || 22 || 11 || 5 || 6 || 48–28 || 38 || 5.069
|-
| 1993 || 3 || 12 || Eliteserien || 22 || 13 || 3 || 6 || 47–26 || 42 || 6.115
|-
| 1994 || 2 || 12 || Eliteserien || 22 || 12 || 5 || 5 || 42–23 || 41 || 5.265
|-
| 1995 || 4 || 12 || Eliteserien || 22 || 11 || 8 || 7 || 50–36 || 41 || 4.847
|-
| 1996 || 2 || 14 || Eliteserien || 26 || 13 || 7 || 6 || 54–33 || 46 || 5.758
|-
| 1997 || 10 || 14 || Eliteserien || 26 || 9 || 5 || 12 || 34–43 || 32 || 4.067
|-
| 1998 || 8 || 14 || Eliteserien || 26 || 9 || 6 || 11 || 41–49 || 33 || 3.933
|-
| 1999 || 4 || 14 || Eliteserien || 26 || 15 || 3 || 8 || 60–41 || 48 || 4.485
|-
| 2000 || 6 || 14 || Eliteserien || 26 || 11 || 7 || 8 || 42–29 || 40 || 4.612
|-
| 2001 || 2 || 14 || Eliteserien || 26 || 17 || 5 || 4 || 64–33 || 56 || 6.409
|-
| 2002 || 7 || 14 || Eliteserien || 26 || 10 || 6 || 10 || 37–30 || 36 || 7.098
|-
| 2003 || 7 || 14 || Eliteserien || 26 || 10 || 7 || 9 || 33–35 || 37 || 5.959
|-
| 2004 || 7 || 14 || Eliteserien || 26 || 8 || 11 || 7 || 45–33 || 35 || 7.114
|-
| 2005 || 4 || 14 || Eliteserien || 26 || 12 || 6 || 8 || 37–31 || 42 || 7.782
|-
| 2006 || 4 || 14 || Eliteserien || 26 || 12 || 8 || 6 || 44–33 || 44 || 8.616
|-
| 2007 || 4 || 14 || Eliteserien || 26 || 13 || 7 || 6 || 47–28 || 44 || 9.018
|-
| 2008 || 12 || 14 || Eliteserien || 26 || 7 || 7 || 12 || 30–40 || 28 || 8.788
|-
| 2009 || 11 || 16 || Eliteserien || 30 || 9 || 10 || 11 || 43–50 || 37 || 7.602
|-
| 2010 || 10 || 16 || Eliteserien || 30 || 9 || 13 || 8 || 50–43 || 61 || 6.674
|-
| 2011 || 13 || 16 || Eliteserien || 30 || 9 || 7 || 14 || 46–52 || 34 || 6.010
|-
| 2012 || 9 || 16 || Eliteserien || 30 || 9 || 12 || 9 || 46–47 || 39 || 5.693
|-
| 2013 || 10 || 16 || Eliteserien || 30 || 9 || 9 || 12 || 37–44 || 36 || 5.482
|-
| 2014 || 5 || 16 || Eliteserien || 30 || 13 || 7 || 10 || 49–35 || 46 || 5.900
|-
| 2015 || 8 || 16 || Eliteserien || 30 || 12 || 9 || 9 || 45–43 || 44 || 5.528
|-
| 2016 || 12 || 16 || Eliteserien || 30 || 8 || 10 || 12 || 45–50 || 34 || 5.601
|-
| 2017 || 12 || 16 || Eliteserien || 30 || 10 || 7 || 13 || 40–43 || 37 || 5.629
|-
| 2018 || 12 || 16 || Eliteserien || 30 || 7 || 11 || 12 || 34–44 || 32 || 5.559
|-
| 2019 ||bgcolor="#FA8072"| 14 || 16 || Eliteserien || 30 || 7 || 9 || 14 || 32–47 || 30 || 5.785
|-
| 2020 ||bgcolor="#00FF00"| 2 || 16 || 1. divisjon || 30 || 16 || 9 || 5 || 49–26 || 57 || 200
|-
| 2021 || 4 || 16 || Eliteserien || 30 || 14 || 7 || 9 || 49–40 || 49 || 3.579
|-
| 2022 ||  || 16 || Eliteserien || || || || || – ||  || 
|-
|}

Lillestrøm SK in Europa 

Lillestrøm SK speelt sinds 1977 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
 Champions League (1x)
2002/03
 Europacup I (4x)
1977/78, 1978/79, 1987/88, 1990/91
 Europa League (1x)
2018/19
Europa Conference League (1x)
 2022/23
 Europacup II (4x)
1979/80, 1982/83, 1986/87, 1993/94
 UEFA Cup (8x)
1984/85, 1989/90, 1994/95, 1995/96, 1997/98, 2000/01, 2007/08, 2008/09
 Intertoto Cup (2x)
1996, 2006

Bekende (oud-)spelers

Internationals 
De navolgende Europese voetballers kwamen als speler van Lillestrøm SK uit voor een vertegenwoordigend A-elftal. Tot op heden is Tom Lund degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van Lillestrøm SK in totaal 47 keer uit voor het Noorse nationale elftal.

Trainer-coaches

Vrouwenvoetbal 
LSK had tot 2009 een vrouwenelftal. In dat jaar fuseerde de vrouwenafdeling met Team Strømmen en ging zelfstandig verder als LSK Kvinner FK.

 
Sport in Viken